Йоханнесбургская фондовая биржа (Johannesburg Stock Exchange, Johannesburg Securities Exchange, JSE) — крупнейшая фондовая биржа Африки, расположена в  — пригороде южноафриканского мегаполиса Йоханнесбурга.

История 
Йоханнесбургская фондовая биржа появилась как место торговли ценными бумагами золотодобывающих компаний. Официальной датой её образования считается 8 ноября 1887 года. Несколько раз торговая площадка меняла своё размещение и переезжала в более просторное здание. После столетней практики голосовых торгов биржа перешла на использование высокотехнологичной компьютерной системы, запущенной в 1996 году. Биржа в Йоханнесбурге пошла по пути компьютеризации подобно всем самым современным торговым площадкам мира.

Показатели деятельности 
На январь 2007 года биржа занимала 16-е место в мире по объёму капитализации рынка, который составил $710 млрд.

Структура обращающихся на бирже акций 
Основная часть акций, котирующихся на бирже, принадлежит компаниям золотодобывающей и горнорудной промышленности — 41 % рыночной капитализации биржи составляют акции компаний горнодобывающей промышленности.

Организация работы биржи 
Торги на бирже ведутся с голоса. Расчёты между брокерами проводятся еженедельно через компьютеризованную систему взаимозачётов. Сделки, исполненные на этой неделе, засчитываются на следующей. Торги проводятся с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00.

Биржа альтернативных инвестиций 

Биржа альтернативных инвестиций — подразделение Фондовой биржи Йоханнесбурга для малых и средних быстрорастущих компаний. В настоящее время здесь имеют листинг акции примерно 50 компаний разных секторов экономики.

См. также 
 Список фондовых бирж

Ссылки 
 Официальный сайт Йоханнесбургской фондовой биржи
 Официальный сайт Биржи альтернативных инвестиций
 Йоханнесбургская фондовая биржа: лидер на Африканском континенте

Африканские фондовые биржи
Экономика Йоханнесбурга